Stazione Leopolda di Firenze
Stazione Leopolda di Livorno
Stazione Leopolda di Pisa